Uhlandstraße steht für:

 Uhlandstraße (Charlottenburg/Wilmersdorf)
 Uhlandstraße (Hagen)
 Uhlandstraße (Karlsruhe), siehe Liste der Kulturdenkmale in Karlsruhe-Weststadt #Uhlandstraße
 Uhlandstraße (Nürnberg)
 U-Bahnhof Uhlandstraße (Berlin)
 U-Bahnhof Uhlandstraße (Hamburg)
 Grundschule An der Uhlandstraße in Hannover

Siehe auch: